Багхпат:

 Багхпат — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Багхпат — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.